Предна гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на най-високата точка на езика в предната част на устата.

Деветте основни предни гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:

 затворена предна незакръглена гласна [i]
 затворена предна закръглена гласна [y]
 полузатворена предна незакръглена гласна [e]
 полузатворена предна закръглена гласна [ø]
 полуотворена предна незакръглена гласна [ɛ]
 полуотворена предна закръглена гласна [œ]
 ненапрегнато-отворена предна незакръглена гласна [æ]
 отворена предна незакръглена гласна [a]
 отворена предна закръглена гласна [ɶ]

Бележки 

Гласни звукове